Saharsa (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Saharsa (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Saharsa